Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 514 dans le monde.

 Route fédérale 514 en Allemagne
 RS-514 au Brésil
 Route 514 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 514 en Finlande
  dans certains pays